Ziemiany kan verwijzen naar een van de volgende Poolse dorpen:

 Ziemiany (Ermland-Mazurië)
 Ziemiany (Mazovië)